Plusieurs personnes ont porté le nom Smethurst:

Allan Smethurst (1927-2000), facteur et chanteur britannique.
Derek Smethurst (né en 1948), joueur de football (soccer) sud-africain.
Gamaliel Smethurst (1738-1826), marchand, politicien et scientifique américain.
Jack Smethurst (né en 1932), acteur américain.
Michael Smethurst (né en 1976), joueur de criquet britannique.
Richard Smethurst (né en 1941), doyen à l'université d'Oxford.
Justine Smethurst (née en 1987), joueuse de softball australienne.

Homonymie de patronyme